Ники́та Генна́дьевич Бурмакин (р. 30 марта 1989, Ленинград) — российский игрок в пляжный теннис. В паре с Дарьей Чураковой — первый российский чемпион мира (2016) и Европы (2015); входил в сборную России, впервые выигравшую командный чемпионат мира (2016).

Заслуженный мастер спорта России (2017). Выступает за Санкт-Петербург.

Биография 
С 6 до 17 лет занимался большим теннисом. После поступления в университет 5 лет занимался волейболом (сначала классическим, затем и пляжным), стал чемпионом Санкт-Петербурга и кандидатом в мастера спорта. После знакомства с пляжным теннисом, как сказал Бурмакин в интервью, он «понял, что этот вид спорта — для меня, потому что он представляет из себя комбинацию того, чем я раньше с удовольствием занимался».

С 2013 года — в составе сборной России. В 2013 году присвоено звание мастера спорта, 12 февраля 2016 года — мастера спорта международного класса, 22 февраля 2017 года — заслуженного мастера спорта.

Окончил Университет ИТМО. Помимо выступлений работает тренером по теннису.

Спортивные результаты

Примечания 
 Результаты официальных международных соревнований и рейтинги ITF приведены по официальному сайту ITF. Результаты чемпионатов России приведены по сайту beachtennis.spb.ru и сайту Федерации тенниса Санкт-Петербурга (2015, 2016).

Теннисисты по алфавиту
Игроки в пляжный теннис России
Выпускники Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики